Elipsa (z gr. ἔλλειψις elleipsis – „brak, opuszczenie”; od ελλειπειν elleipein, „opuszczać, brakować”; od εν en – „w” i λειπειν leipein – „opuścić”) – termin ten może odnosić się do jednego z następujących pojęć:
 elipsa a. wyrzutnia – w językoznawstwie,
 elipsa – w logice,
 elipsa – w matematyce,
 Elipsa – polski samochód o napędzie elektrycznym.
 Dom Wydawniczy Elipsa – polskie wydawnictwo

Zobacz też 
 opuszczenie
 funkcje eliptyczne